Az 1973-as wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a csehszlovák Jan Kodes nyerte a szovjet Alex Metreveli előtt.

Kiemeltek 

   Ilie Năstase, (Negyedik kör)
   Jan Kodeš, (Bajnok)
   Alex Metreveli, (Döntős)
   Roger Taylor, (Elődöntős)
   Owen Davidson, (Negyedik kör)
   Jimmy Connors, (Negyeddöntős)
   Björn Borg, (Negyeddöntős)
   Jürgen Faßbender, (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

Wimbledon